

Хронологія 
 Льодовиковий період — у гляціології та геології так позначають тривале зниження температури земного клімату, результатом чого є заледеніння або гляціал — збільшення площі полярного льодяного покриву, континентальних та гірських льодовиків.
 Малий льодовиковий період — період глобального похолодання в XIV—XIX ст.
 Останній льодовиковий період — останній гляціал, в рамках нинішньої льодовикової ери.

Кінематограф 
 Льодовиковий період (мультфільм) — анімаційний фільм 2002 року, перший фільм із серії «Льодовиковий період».
 Льодовиковий період 2: Глобальне потепління — анімаційний фільм 2006 року, другий фільм із серії «Льодовиковий період».
 Льодовиковий період 3: Ера динозаврів — анімаційний фільм 2009 року, третій фільм із серії «Льодовиковий період».
 Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф — анімаційний фільм 2012 року, четвертий фільм із серії «Льодовиковий період».
 Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче — анімаційний фільм 2016 року, п'ятий фільм із серії «Льодовиковий період».